Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Fleury » :

 Infanterie
 Le régiment de Fleury

 Cavalerie 
 Le régiment de Fleury cavalerie (1738-1743)
 Le régiment de Fleury cavalerie (1749-1761)

Homonymie d'unités militaires